La Nemzeti Bajnokság I è la massima serie del campionato ungherese di pallavolo femminile: al torneo partecipano otto squadre di club ungherese e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione d'Ungheria.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni